Ли́бор Харфра́йтаг (; ) — словацкий легкоатлет. Участник трёх Олимпийских игр. Чемпион Европы 2010 года в метании молота.

Спортивная биография 
На крупных международных соревнования Либор Харфрайтаг дебютировал в 1999 году на Универсиаде. Выступление оказалось не очень удачным и Либор занял лишь 8 место. Дебют на чемпионате мира в Хельсинки оказался и вовсе провальным. С результатом 70,20 м Харфрайтаг занял 32 место.

Через год состоялся дебют на летних Олимпийских играх. Показав за 3 попытки результат 72,52 м, Либор занял 16 место в квалификационной подгруппе B и общее 30 место в квалификации.

В 2004 году на Олимпийских играх в Афинах Харфрайтаг занял 7 место. В квалификации первые две попытки были не засчитаны, но в третьей словацкий спортсмен сумел показать необходимый результат (77,30 м) и с 6 места прошёл в финал. После трёх попыток финала Либор занимал 8 место с результатом 77,52 м. За последующие три попытки Харфрайтаг смог улучшить результат лишь на 2 см и остался на 8 месте, но после дисквалификации чемпиона венгра Адриана Аннуша поднялся в итоговой таблице на одну строчку вверх.

В 2007 году на чемпионате мира в Осаке с результатом 81,60 м стал бронзовым призёром.

На летние Олимпийские игры 2008 года Харфрайтаг приехал имея 5 результат сезона в мире. Но во время финального турнира метателей молота Либор не смог показать результат близкий к своему личному рекорду и с лучшей попыткой на 78,65 м занял восьмое место.

В 2010 году Харфрайтаг на чемпионате Европы в Барселоне показал результат 80,02 м и стал победителем континентального первенства.

Личная жизнь 
С 1997 года проживает и тренируется в Далласе.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Биография спортсмена

Метатели молота Словакии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике